Miočić je naselje u sastavu Grada Drniša, u Šibensko-kninskoj županiji. Nalazi se oko 7 kilometara sjeveroistočno od Drniša, u sjeveroistočnom djelu Petrova polja, podno Svilaje.

Povijest 
Miočić se od 1991. do 1995. godine nalazio pod srpskom okupacijom, tj. bio je u sastavu SAO Krajine.

Stanovništvo 
Prema popisu iz 2011. godine naselje je imalo 70 stanovnika.

Povezani članci 
 Drniš

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Drniša